Als Gerichtsmarke bezeichnet wird:
 das Pfandsiegel, im Rahmen einer Zwangsvollstreckung
 die Gerichtskostenmarke, zum Nachweis einer Gerichtskostenzahlung